Con il termine pumpellyite (o anche pumpellite) ci si può riferire alle seguenti specie di minerali strettamente correlate:
 Pumpellyite-(Al)
 Pumpellyite-(Fe2+)
 Pumpellyite-(Fe3+)
 Pumpellyite-(Mg)
 Pumpellyite-(Mn2+)